Leidenschaftliche Begegnung ist die Bezeichnung für:
 Leidenschaftliche Begegnung (1961), norwegischer Film von Nils-Reinhardt Christensen
 Leidenschaftliche Begegnung (1987), französisch-englisch-italienischer Film von Diane Kurys